Les crimes contre la nation polonaise sont le meurtre de millions de Polonais, y compris l'élimination systématique des Juifs, commis par l'Allemagne nazie et les forces armées collaborationnistes de l'Axe Rome-Berlin-Tokyo au cours l'invasion de la Pologne, ainsi que ceux des bataillons auxiliaires pendant l'occupation de la Pologne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pour justifier ces génocides, les Allemands se fondaient sur les théories raciales du nazisme, selon lesquelles les Polonais et les autres peuples slaves étaient des Untermenschen inférieurs et les Juifs, un péril permanent. En 1942, les occupants mettent à exécution leur programme d'extermination massive de tous les Juifs en Europe et avaient aussi élaboré un programme d'élimination systématique des Polonais au moyen de meurtres de masse, de nettoyage ethnique, de réduction en esclavage et d'extermination par le travail, sauf une petite minorité de Polonais considérés comme « racialement précieux » et voués à l'assimilation dans l'identité allemande. Au cours de la Seconde Guerre, les nazis ont non seulement assassiné des millions de Polonais (juifs ou non) mais ils ont procédé aussi au nettoyage ethnique de millions d'autres victimes de la déportation pour offrir davantage d'espace aux colons allemands « racialement supérieurs » (voir : Generalplan Ost et Lebensraum). Les génocides ont coûté la vie à une fourchette comprise entre 2,7 et 3 millions de Polonais juifs et 1,8 à 2,77 millions de Polonais non juifs, selon des sources comme l'Institut de la mémoire nationale.

Ce bilan extrêmement lourd des victimes, et l'absence d'un équivalent en termes de victimes civiles non-juives dans des pays européens de « race supérieure » comme le Danemark et la France, montrent que les politiques génocidaires des nazis s'appliquaient à la nation polonaise. Ces politiques génocidaires dans le cadre d'un programme de colonisation, le Generalplan Ost, forment la trame des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les nazis contre la nation polonaise entre 1939 et 1945. Ce programme prévoyait l'expulsion et l'extermination d'environ 85 % (soit plus de 20 millions) des citoyens polonais ; les 15 % restants devaient servir d'esclaves pour le travail forcé. En 2000, une loi du parlement polonais confie à l'Institut de la mémoire nationale le soin de diffuser les connaissances sur les crimes des nazis et des soviétiques staliniens en Pologne. Cet institut ouvre à Varsovie en 1998.

Depuis le début de la campagne de Pologne, le Troisième Reich prévoyait d'appliquer le plan d'Adolf Hitler, annoncé dans son livre Mein Kampf, de conquérir « l'espace vital » à l'Est pour y procéder à l'installation massive de colons allemands. Ce programme conjugue l'impérialisme classique avec les théories raciales nazies. Le , peu avant l'invasion de la Pologne, Hitler autorise explicitement ses commandants à tuer .

Ce nettoyage ethnique prenait le caractère d'une action systématique contre les Polonais. Le , Reinhard Heydrich déclare que tous les aristocrates, religieux et juifs polonais seront tués. Le 12 septembre, Wilhelm Keitel adjoint l'élite intellectuelle à la liste des exterminations. Le 15 mars 1940, le chef SS Heinrich Himmler déclare : . Fin 1940, Hitler confirme le programme de liquidation de .

Après la défaite allemande, les tribunaux militaires internationaux des procès de Nuremberg et le Tribunal national suprême de Pologne parviennent à la conclusion que l'objectif des nazis en Pologne  présentait .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Territoires polonais annexés par le Troisième Reich
 Victimes de la Seconde Guerre mondiale en Pologne
 Crimes de guerre en Pologne occupée pendant la Seconde Guerre mondiale
 Répressions soviétiques des citoyens polonais

Bibliographie 
  From German original Auftakt zum Vernichtungskrieg: Die Wehrmacht in Polen 1939, .
  Publ. in English, and in French as Crimes de guerre en pologne le genocide nazi 1939 1945.
 
 
 
 
 
  Reprint from Collins 1986 original, .
 
  See also:  "About the Institute" (IPN 2007).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Snyder, Timothy, Bloodlands:  Europe between Hitler and Stalin, New York, Basic Books, 2010.

Liens externes 
 , Official list of places of detainment of citizens of Poland related to WWII. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz.U.2001.106.1154).
 , Five Million Forgotten: Non-Jewish Victims of the Shoah. The Holocaust Forgotten Memorial.
 USHMM, Poles: Victims of the Nazi Era. Holocaust Teacher Resource Center. Retrieved 10 October 2013.

Relations entre l'Allemagne et la Pologne
Shoah en Pologne
Nazisme
Crime contre l'humanité
Crime de guerre du Troisième Reich en Pologne